Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Oekraïne. IJsland heeft geen ambassade in Oekraïne.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Oekraïne
IJslandse